Membrillera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Membrillera (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Membrillera (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar